

Personnalités 

 Georg von Vincke (1811-1875), homme politique prussien ;
 Gerald Vincke (né en 1964), évêque catholique américain ;
 Ludwig von Vincke (1774-1844), homme politique prussien ;
 Philippe Vincke (né en 1951), mathématicien belge.

Voir aussi 
 Famille von Vincke